Cine Conhecimento é um programa de TV do Canal Futura que exibe filmes sobre a história mundial, imigrantes, países, cotidiano, etc. Desde do cinema de D.W. Griffith, Charlie Chaplin e Dziga Vertov ao de Federico Fellini, François Truffaut, Alain Resnais até cineastas como Bernardo Bertolucci, Joaquim Pedro de Andrade e James Ivory aos contemporâneos Abbas Kiarostami, Mákhmalbaf e Vadim Perelman. Exibe filmes do século XX, como Intolerância, Tempos Modernos, O Grande Ditador, O Último Imperador, O Céu que Nos Protege, Assédio, Salve o Cinema e outros mais recentes como Casa de Areia e Névoa de Vadim Perelman (2003), Um Amigo Inesperado (2006), Os Contadores de História (2009) entre outros.

O programa é apresentado por Lorena Calábria (antigamente era apresentado pela apresentadora e atriz Marjorie Estiano). 

Exibe filmes do mundo inteiro e de diversos cineastas. Aborda temas sobre povos, evolução mundial, ditaduras e xenofobia, ecologia, temas típicos dos roteiristas do século XX e XXI do cinema de arte e clássico. Também são apresentados documentários sobre histórias de países. O cinema nacional brasileiro porém tem pouco lugar no Cine Conhecimento tendo mais lugar filmes de diretores de outros países, como os franceses, ingleses, alemães e iranianos.

O Cine Conhecimento não tem intervalos comerciais. 

Outra característica é que nunca são exibidos filmes impróprios para menores de 18 anos, pois os programadores se negam a fazer cortes nas exibições.

História

Formato 
O formato, como a maioria dos programas do Canal Futura, é didático. Os filmes sempre procuram trazer algo ao espectador de conhecimento. O programa é apresentado sempre por uma mulher que conta um pouco sobre as características do filme e outras curiosidades no início e fim da exibição do filme ou documentário, com um fundo musical melódico. O cine conhecimento exibe filmes clássicos, de arte, documentários, temáticos, críticos, históricos e de vanguarda e tem uma proposta educacional para todas as idades.

Temporadas
A primeira temporada do Cine Conhecimento foi apresentada por Renata Guida e abordava assuntos do cotidiano mundial, apresentando alguns clássicos como Os Incoompreendidos de Truffaut.

Vários filmes de época eram passados e reprisados, sendo que antes da exibição do filme a apresentadora comentava o mesmo, assim como ao final.

Em 2010, o canal Futura exibiu os filmes desta temporada às 00:30 e 1:30 nas madrugadas de sábado para domingo.

Sessões especiais
Em 2009, no ano francês no Brasil foram exibidos: Os Incompreendidos, A Mulher do Lado, De Repente num Domingo e outros filmes de França de Alain Resnais como Melodia Infiel, Amor à Morte e O Dinheiro. Em 2009, no final de ano, também foi exibida a Trilogia Chaplin com as obras-primas O Grande Ditador, Luzes da Cidade e Tempos Modernos, e no Natal, o cubano Buena Vista Social Club. No dia da mulher de 2011, foi exibido o italiano de Frederico Fellini Julieta dos Espíritos, reprisado na temporada de 2011, e no mesmo ano, o documentário brasileiro Garrincha, Alegria do Povo, de Joaquim Pedro de Andrade, e em agosto, O Jovem Pai.

Temporada de 2010
A segunda temporada começou em 2010, apresentado pela atriz, cantora, apresentadora, escritora e produtora Marjorie Estiano.

Nesta temporada, os cineastas com as obras mais exibidas foram de Bernardo Bertolucci e Win Wenders.

Temporada 2011-2012
Na Temporada 2011-2012, são exibidos principalmente filmes de Federico Fellini, como A Doce Vida, A trapaça, Oito e meio, Entrevista e Julieta dos Espíritos. Também foi exibido o clássico Pele de Asno, de 1970, do premiado diretor francês Jacques Demy, e a recente animação francesa Os Contadores de História, de 2009, de Jean Christophe-Roger, além da produção britânica Um Amigo Inesperado''.

Gêneros
Os gêneros são diversos. A maioria dos filmes são dramas, dramas épicos, filmes mudos, filmes históricos e  documentários.

Ver também
 Canal Futura
 Marjorie Estiano
 Lorena Calábria
 Cinema verdade
 Televisão didática no Brasil

Ligações externas
Programação do Cine Conhecimento

Programas do Canal Futura
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 2012
Programas de televisão em língua portuguesa